La Prva hrvatska nogometna liga 1993-1994, conosciuta anche come 1.HNL, è stata la terza edizione della massima serie del campionato di calcio croato disputata tra il 20 agosto 1993 e il 12 giugno 1994 e conclusa con la vittoria del Hajduk Spalato, al suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Goran Vlaović (Croazia Zagabria), con 29 reti.

Formula 
Le squadre partecipanti passarono da 16 a 18 e disputarono un turno di andata e ritorno per un totale di 34 partite.

Le ultime quattro classificate vennero retrocesse in 2.HNL a fronte delle due neopromosse per portare a 16 il numero di club nella stagione successiva.

Le qualificate alle coppe europee furono due: la vincente alla UEFA Champions League 1994-1995 mentre la vincitrice della coppa nazionale alla Coppa delle Coppe 1994-1995.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Croazia
      Qualificata alla Coppa delle Coppe
      Retrocessa in 2.HNL

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti 
 Hajduk Spalato Campione di Croazia 1993-94 e qualificata alla UEFA Champions League
 Croazia Zagabria qualificata alla Coppa delle Coppe
 NK Pazinka Pazin, HNK Dubrovnik, NK Dubrava Zagabria e NK Radnik Velika Gorica retrocesse in 2. HNL.

Risultati

Tabellone
      Vittoria squadra in casa
      Pareggio
      Vittoria squadra in trasferta

Calendario 

 Fonte: prva-hnl.hr

Statistiche
 Goran Vlaović del  ha segnato 5 reti nel match vinto 10-1 contro il Pazinka. Ha vinto il titolo di capocannoniere.
 La vittoria dell'Hajduk sul Radnik Velika Gorica per 10-0 è stata quella col più alto margine mai registrata nella storia della Prva HNL.

Classifica marcatori

Squadra campione

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1993-94
Treća Liga 1993-94
Hrvatski nogometni kup 1993-1994

Collegamenti esterni 
Stagione 1992-93 su HRnogomet
Stagioni 1991-2000 su webalice.it
 
 

Calcio nel 1993
Calcio nel 1994
Prva hrvatska nogometna liga